Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1984 го́да () — 63-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1984 году
Спорт в Литве в 1984 году
Чемпионат Литвы по футболу